Babinac je lahko:
 Babinac, Ivanska (Hrvaška)
 Babinac, Velika Pisanica (Hrvaška)